El nombre de Francisco Velázquez, puede referirse a:

 Francisco Velázquez (Cuéllar), conquistador español, acompañante de Hernán Cortés.
 Francisco Velázquez de Gijón, administrador real español, gobernador de la Capitanía General de Yucatán (1573 - 1577).
 Francisco Javier Velázquez López, (1951 - ), funcionario y político español.
 Francisco Velázquez (político), presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (26 de septiembre de 1873 - 16 de enero de 1874).